Географические названия
 Рекклингхаузен — город в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия
 Рекклингхаузен (район) — район в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия